Berschin ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Berschin (* 1940), deutscher Sprachwissenschaftler, Romanist
 Walter Berschin (* 1937), deutscher Philologe